Denumirea Țar Kaloian se poate referi la:
 Kaloian al Bulgariei, țar al celui de al Doilea Imperiu Buglgar;
 Țar Kaloian, oraș în regiunea Razgrad, Bulgaria;
 Țar Kaloian, sat în regiunea Plovdiv, Bulgaria.